EPL est un code qui peut désigner :
 .

EPL est un sigle qui peut désigner :
 Ethernet PowerLink, une technologie de communication Ethernet industrielle ;
 , un langage de description d'étiquettes, créé par la société Eltron ;
 Eclipse Public License, une licence de distribution de logiciel ;
 École polytechnique de Louvain, de l'Université catholique de Louvain ;
 Ejército popular de liberación (en français, Armée populaire de libération de Colombie), un groupe armé colombien ;
 Ejército popular de liberación (en français, Armée populaire de libération du Pérou), un groupe armé péruvien proche du Sentier lumineux ;
 entreprise publique locale, en France ;
 entretien préalable au licenciement, dans le monde du travail ;
 élève pilote de ligne, un étudiant pilote à l'École nationale de l'aviation civile, en France ;
 Ensemble pour les libertés, parti politique français fondé en 2021 par Martine Wonner ;
 , anciennement Europhysics Letters.